PlayStation Move (PS Move) — чувствительный к движению игровой контроллер (подобный Wii Remote) для приставок PlayStation 3 и PlayStation 4. Был анонсирован в 2009 году. В комплекте Move Starter Pack вместе с контроллером движений PS Move идёт камера PlayStation Eye, которая отслеживает движения контроллера в трехмерном пространстве по свечению шарика на конце контроллера и распознаёт образы. Это позволяет достичь высокой точности при дешевизне компонентов. Данные передаются по технологии Bluetooth. Также вместо пары PS Move может использоваться один Dualshock 4.

Производитель контроллера, Sony Computer Entertainment, утверждает, что движения PS Move будут точнее чем у Wii Remote, то есть они хотят поднять эту технологию на следующий уровень. Контроллер вышел в продажу в сентябре 2010 года.

Дополнительно возможно приобретение навигационного контроллера (аналогичного Wii Nunchuk). И контроллер движений, и навигационный контроллер питаются от встроенного литий-ионного аккумулятора.

Со дня запуска (сентябрь 2010 года) РlауStation Моvе по всему миру было продано 15 млн контроллеров.

20 февраля 2013 года на PlayStation Meeting 2013 было объявлено, что PlayStation Move будет поддерживаться анонсированной на том же мероприятии PlayStation 4.

Технология 
Технология PlayStation Move, по принципу своей работы кажется похожа на WiiMote, однако имеются существенные качественные отличия.
Как и WiiMote этот контроллер имеет встроенный акселерометр, а принцип работы контроллера, как и WiiMote, базируется на контакте с камерой, подсоединенной к консоли, но именно отличия от вышеупомянутого контроллера от компании Nintendo сыграли на руку Sony и привели к уменьшению продаж Nintendo Wii.
В отличие от компании Nintendo, Sony решила не использовать светочувствительную линзу и гироскопы, для распознавания положения контроллера. Эта функция возложена на светодиоды, установленные внутрь сферы, которые придают сфере цвет, отличный от цветов, уловленных камерой PlayStation Eye в комнате пользователя и встроенный магнитометр, который используется в том случае, когда камера не видит сферу Move (когда контроллер находится за спиной пользователя).

Выбор сферы в качестве формы был не случайным, так как используя именно эту форму, камере удается узнавать положение контроллера в 3 измерениях. Положение контроллера в третьем измерении камера вычисляет по количеству света, полученного от светодиодов, расположенных на контроллере.

В контроллер также встроены акселерометр и RS (rate sensor — в отличие от гироскопа может измерять более низкие углы поворота, отличные от 0), которые измеряют скорость и угол изменения положения контроллера.

Контроллер движения 
Основным компонентом PlayStation Move, контроллера движения PlayStation Move, является контроллер палочки, который позволяет пользователю взаимодействовать с консолью через движение и положение перед камерой PlayStation. Он работает аналогично WiiMote. 

Контроллер движения PlayStation Move оснащен головкой в форме шара, которая может светиться любым цветом благодаря использованию RGB светодиодов. Основываясь на цветах пространства, которое отслеживает камера, система динамически подбирает цвет свечения шара, который сможет легко отличить от остальной зоны, захватываемой камерой. Разноцветное свечение служит в качестве активного маркера, состояние которого может отслеживаться вместе с положением в плоскости захватываемого камерой изображения. Однородная сферическая форма и известная сила свечения также позволяют системе просто определять расстояние от контроллера до камеры по размеру светового пятна, что позволяет отслеживать положение контроллера в трех измерениях с высокой точностью и аккуратностью. Простой расчет расстояния на основе радиуса светящейся сферы позволяет контроллеру работать с минимальной задержкой обработки, в отличие от других методов управления камерой на PlayStation 3.

Пара датчиков ускорения внутри контроллера, трехосевой линейный акселерометр и трехосевой датчик угловой скорости используются для отслеживания вращения, а также общего движения. Внутренний магнитометр также используется для калибровки ориентации контроллера относительно магнитного поля Земли, чтобы помочь устранить кумулятивную ошибку (дрейф) инерционными датчиками. Кроме того, внутренний датчик температуры используется для настройки показаний инерциального датчика на температурные эффекты. Инерционные датчики могут использоваться для cчисления координат в случаях, когда отслеживание камеры недостаточно, например, когда контроллер закрыт за спиной игрока.

На лицевой панели контроллера имеется большая продолговатая первичная кнопка (Move), окруженная небольшими кнопками действия (, , , ) и кнопкой PS обычного размера, расположенной в такой же конфигурации. На левой и правой стороне контроллера есть кнопка «Выбрать и начать», соответственно. На нижней стороне находится аналоговый триггер (T). На задней части контроллера находятся браслет, USB-порт и порт расширения.

Контроллер движения оснащен вибрационной технологией. В дополнение к предоставлению отслеживания, световая орбита контроллера может использоваться для обеспечения визуальной обратной связи, имитируя эстетические эффекты, такие как дульная вспышка пистолета или краска на кисти.

Список игр, поддерживающих PlayStation Move 
Уже около 20 компаний заняты разработкой игр, поддерживающих PS Move.

См. также 
 Razer Hydra
 Kinect
 Wii Remote

Ссылки 

 Официальный сайт контроллера
 Официальный сайт SCEE
 Рецензия на PlayStation Move Heroes на сайте «Игромания.ру»

Примечания 

PlayStation 3
Модели игровых контроллеров
PlayStation 4